Зна́чимость — важность, значительность чего-либо.
 Значимость — наличие значения, смысла.
 Значимость — в статистике: мера уверенности в неслучайности полученной величины.
 Значимость — в языкознании: совокупность реляционных свойств языкового знака, проявляемых им в системе языка в отношении к другим знакам.